

Балабине — село, Запорізька область, Запорізький район
 Балабине — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці на електрифікованій лінії Запоріжжя I — Федорівка